Phalaenopsis Hwafeng Redjewel — грекс семейства .

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, селекции красивоцветущих фаленопсисов и в качестве модели для изучения микроклонального размножения орхидей.

В результате скрещивания Phal. Hwafeng Redjewel × Phal. Minho Princess бал получен грекс Phal. (syn. Dtps.) Fureshing Pretty 'Lover' AM/AOS получивший диплом отличия Американского Орхидного Общества.

Эпифит.

Цветки 9—10 см в диаметре, плотной фактуры.

Лепестки и чашелистики красно-розовые, со слабо заметным венозным рисунком, у основания более светлые.

Губа насыщенного красного цвета, внутри жёлтая.

Цветонос 40—50 см.

Родословная 
По данным международного регистра орхидей.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания 

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Hwafeng Redjewel